Герб муниципального образования сельское поселение «Алазейский наслег»  Среднеколы́мского улуса Республики Саха (Якутия) Российской Федерации.

Герб утверждён Решением сессии Алазейского наслежного Совета № 6 от 4 мая 2006 года.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под регистрационном номером 6443.

Описание герба 
«В лазоревом поле с зелёной чешуевидной оконечностью, широко окаймлённой серебром, серебряный безант, обременённой летящей вправо червлёной чайкой и сопровождаемый внизу тонким чешуевидным серебряным поясом».

Описание символики

См. также 
 Гербы населённых пунктов Якутии

Примечания 

Гербы Якутии
Гербы с изображением чайки